Los uruguaysúquidos (Uruguaysuchidae) son una familia extinta de arcosaurios mesoeucocodrilios notosuquios que vivieron desde el Aptiense hasta el Maastrichtiense, en África y Sudamérica. Eran pequeños cocodrilos terrestres corredores. Se los define como el ancestro común  más reciente de Uruguaysuchus y todos sus descendientes. A continuación se muestra un cladograma de sus relaciones evolutivas de acuerdo con Soto et al. (2011):

Referencias

Enlaces externos 
Uruguaysuchidae en The Paleobiology Database 
Uruguaysuchidae en Taxon Search
Árbol Filogenético

Notosuchia